Дружба — одна з форм міжособистісних стосунків.
 Дружба — один з весільних чинів, товариш молодого, що бере участь у весільному обряді (особа, що тримає вінець над головою молодого чи молодої в час вінчання і перебуває при них під час весільного обряду).
 «Дружба» — бензопилка.
 «Дружба-84» — мультиспортивні змагання, які проводились у соціалістичних країнах у 1984 році як альтернатива Олімпійським іграм-1984.
 «Дружба» — найбільший у світі нафтопровід з Росії в країни Центральної та Західної Європи.
 «Дружба» — український футбольний клуб з міста Бердянськ Запорізької області.
 «Дружба» — український футбольний клуб з селища міського типу Магдалинівка Дніпропетровської області.
 «Дружба» — дитячий санаторно-оздоровчий центр в Євпаторії.
 «Дружба» — спортивно-концертний комплекс Донецька.
 «Дружба» — кінотеатр в центрі Чернігова.
 «Дружба» — чорно-білий фільм 1940 року радянського кінорежисера Сіко Долідзе.
 «Дружба» — міжнародний клуб есперанто.
 «Дружба» — стара назва тернопільського есперанто-клубу «Терноцвіт».
 Дружба — есперанто-клуб Миколаївки.
 «Дружба» — назва кількох парків.
 Дружба — парк, на території Новоайдарського району Луганської області.
 Дружба — парк в місті Антрацит Луганської області.
 «Дружба» — дендрологічний парк імені З. Ю. Павлика у Івано-Франківському районі Івано-Франківської області.
 «Дружба» — дендрологічний парк у місті Лозова Харківської області.
 «Дружба» — гідрологічний заказник у Сумській області.
 «Дружба» (інша назва Романія) — карстова печера в Українських Карпатах.
 «Дружба» — навчальний трищогловий фрегат (судно з повним вітрильним озброєнням), порт приписки Одеса.
 «Дружба» — готель у Маріуполі

Дружба — село, Берестейська область, Берестейський район.

Дружба — село, Видинська область.

Дружба — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область.
 Дружба — село, Камистинський район, Костанайська область.
 Дружба — село, Карасуський район, Костанайська область.
 Дружба — село, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область.

Дружба — село, Унгенський район.

Дружба — селище, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Дружба — село, Алейський район, Алтайський край
 Дружба — село, Давлекановський район, Башкортостан.
 Дружба — присілок, Звениговський район, Марій Ел
 Дружба — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Дружба — селище, Топчихинський район, Алтайський край
 Дружба — селище, Усть-Калманський район, Алтайський край
 Дружба — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Дружба — село, Цілинний район, Алтайський край
 Дружба — селище, Шипуновський район, Алтайський край

Дружба — місто, Сумська область, Шосткинський район.
 Дружба — смт, Житомирська область, Коростенський район.
 Дружба — село, Вінницька область, Могилів-Подільський район.
 Дружба — село, Дніпропетровська область, Криворізький район.
 Дружба — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район.
 Дружба — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район.
 Дружба — селище, Донецька область, Бахмутський район, Торецька міська громада.
 Дружба — село, Запорізька область, Мелітопольський район.
 Дружба — село, Київська область, Білоцерківський район.
 Дружба — село, Кіровоградська область, Кропивницький район.
 Дружба — селище, Луганська область, Сєвєродонецький район, Попаснянська міська громада.
 Дружба — селище, Одеська область, Роздільнянський район.
 Дружба — село, Полтавська область, Полтавський район.
 Дружба — село, Рівненська область, Дубенський район.
 Дружба — село, Сумська область, Охтирський район.
 Дружба — мікрорайон Тернополя.
 Дружба — смт, Тернопільська область, Тернопільський район.
 Дружба — селище, Харківська область, Красноградський район.
 Дружба — село, Хмельницька область, Хмельницький район.
 Дружба — смт, Чернігівська область, Прилуцький район.
Залізниця:
 Дружба — пасажирський залізничний зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці.
 Дружба — пасажирський залізничний зупинний пункт  Одеської дирекції Одеської залізниці.
 Дружба — пасажирський залізничний зупинний пункт  Херсонської дирекції Одеської залізниці.
 Дружба — пасажирський залізничний зупинний пункт Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці.

 Дружба — колишня назва хутора, якій увійшов до складу хутора Володимирівка, Одеська область, Роздільнянський район.

Примітки